Джиджи Баллиста (, настоящее имя Луиджи; 1 декабря 1918, Флоренция — 2 августа 1980, Рим) — итальянский актер. С 1961 по 1980 годы он успел сняться в более чем пятидесяти фильмах.

Биография 
Джиджи Баллиста родился во Флоренции в семье родом из Леньяго. Он окончил юридический факультет. В годы фашизма проживал в Падуе, где увлекся антифашистскими идеями. В юные годы Джиджи посвятил себя журналистике, а затем в 1950-е годы он работал в области кинопроизводства. В 1963—1964 годы он сыграл свои первые роли в кино, в качестве второстепенных персонажей. Впоследствии он сыграл многочисленных персонажей, среди которых были, в основном, комические.

Умер 2 августа 1980 года в Риме, Лацио, Италия. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Личная жизнь 
Джиджи Баллиста не был женат. Предполагают, что он был гомосексуален, хотя актер не обнародовал этот факт.

Творчество 
Первый фильм с ним был снят в 1961 году («Пароль „Виктория“»), последний фильм вышел на экраны уже после его смерти, в 1981 году («Саркастичный общественный помощник»). Всего актер снялся в 60 фильмах. Главным прорывом в его творческой жизни стал 1965 год, когда на экраны вышел фильм «Дамы и господа» (режиссер Пьетро Джерми), где он сыграл врача Гвидо Кастеллана. Следующий успешный период — 1974 год, в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» он сыграл комедийную роль доктора, который потерял паспорт. Именно с этим фильмом он стал популярным актером в России.

Актер появлялся преимущественно в комедийных фильмах. Хотя мы можем его увидеть и в драматическом кино, исторических картинах («Теплые ночи леди Гамильтон»), детективах («Отличный слалом для ограбления»).

Из-за дисфонии обладал запоминающимся голосом, что внесло вклад в его популярность.

Избранная фильмография 
 Мечтатель (1965)
 Приятные ночи (1966)
 Дамы и господа (1966) — Джакинто
 Аморальный (1967) — Дон Микеле
 Леди Гамильтон (1968)
 Галилео (1968) — прокурор-доминиканец
 Сатирикон Феллини (1969) — в титрах не указан
 Тайна Санта-Виттории(1969) — падре Паленто
 Калиффа (1970)
 Везёт богачам (1972)
 Невероятные приключения итальянцев в России (1973) — доктор-кладоискатель, потерявший паспорт
 Полицейская (1974) — адвокат
 Стависки (1974) — Гастон Анри
 Полицейская делает карьеру (1976) — начальник полиции Моретти
 Женщина воскресенья (1976)
 Салон Китти (1976) — немецкий генерал
 Конная лихорадка (1976)
 Одноклассник (1977)
 Полуночный экспресс (1978) — ''судья
 Я ненавижу блондинок (1980)

Примечания

Литература 
 Massimo Giraldi, Enrico Lancia e Fabio Melelli, 100 caratteristi del cinema italiano. Gremese Editore.

Ссылки 

Актёры Италии
Актёры XX века
Киноактёры Италии